Мокрыж — деревня в Железногорском районе Курской области. Входит в состав Кармановского сельсовета.

География 
Расположена в 23 км к юго-западу от Железногорска на одноимённом ручье Мокрыже, притоке Свапы. До 1980-х годов между деревней и Свапой находилось обширное болото с очагами водяного зеркала. Затем была проведена мелиорация и болото было осушено. Равнина, образовавшаяся на месте болота, использовалась для выгула скота.

Этимология 
Название деревни происходит от ручья Мокрыж, на котором она расположена. Ручей, в свою очередь, получил название от слова «мокрый».

История 
Деревня Мокрыж упоминается в Писцовых книгах Усожского стана Курского уезда с 1628 года как поселение служилых людей Машкины́х, позднее переведённых в разряд однодворцев.

С 1640-х годов в Мокрыже упоминается поместье дворянина Михаила Антиповича Анненкова. Владения М. А. Анненкова унаследовал его сын Аким Михайлович, после смерти которого в 1680-х годах поместье на ручье Мокрыже было разделено между его пятью сыновьями. Анненковы владели землями и крестьянами в Мокрыже вплоть до второй половины XIX века.

Лично свободные потомки служилых людей, однодворцы Машкины, проживали в более высокой правобережной части деревни. Крепостные крестьяне, принадлежавшие Анненковым и другим помещикам, проживали на более низком левом берегу ручья.

По данным 9-й ревизии 1850 года крестьяне деревни (73 души мужского пола) принадлежали помещице Олимпиаде Викторовне Ясинской. В 1861 году Мокрыж был включён в состав Кармановской волости Дмитриевского уезда.

В 1862 году в деревне было 29 дворов, проживало 304 человека (142 мужчины и 162 женщины). Позже была открыта земская школа. Жители Мокрыжа ходили молиться в Пятницкую церковь села Погорельцева.

В 1900 году в Мокрыже проживало 474 человека (235 мужского пола и 239 женского).

В 1930 году в Мокрыже был организован колхоз имени Ворошилова, однако многие хозяйства деревни были зажиточными и отказались в него вступать. За это 68 жителей деревни подверглись репрессиям, многие из них были сосланы в северные области СССР.

В 1937 году в Мокрыже было 148 дворов. До Великой Отечественной войны на северо-восточной окраине деревни, на поле между Мокрыжом и Погорельцевым, стояли 2 ветряные мельницы. 

Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по февраль 1943 года, находилась в зоне немецко-фашистской оккупации.

В 1950 году мокрыжский колхоз имени Ворошилова был присоединён к колхозу имени Куйбышева (центр в д. Снецкое).

В конце 1960-х годов из-за небольшого количества учеников была закрыта Мокрыжская школа.

Административная принадлежность 
 16ХХ—1779 годы — в составе Усожского стана Курского уезда
 1779—1861 годы — в составе Дмитриевского уезда
 1861—188Х годы — в составе Кармановской волости Дмитриевского уезда
 188Х—1918 годы — в составе Генеральшинской волости Дмитриевского уезда
 1918—1924 годы — административный центр Мокрыжанского сельсовета Генеральшинской волости Дмитриевского уезда
 1924—1928 годы — административный центр Мокрыжанского сельсовета Льговского уезда
 1928—1930 годы — административный центр Мокрыжанского сельсовета Дмитриевского района
 1930—1935 годы — в составе Погорельцевского сельсовета Дмитриевского района
 1935—1963 годы — в составе Погорельцевского сельсовета Михайловского района
 1963—1965 годы — в составе Погорельцевского сельсовета Дмитриевского района
 1965—1989 годы — в составе Погорельцевского сельсовета Железногорского района
 1989—2017 годы — в составе Снецкого сельсовета Железногорского района
 С 2017 года — в составе Кармановского сельсовета Железногорского района

Население

Фамилии 
Издавна в Мокрыже жили люди с фамилиями: Аносовы, Колупаевы, Машкины, Просолуповы, Сазоновы, Степановы, Яковлевы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Железногорье: историко-краеведческий блог С. А. Сургучева. Деревня Мокрыж

Населённые пункты Железногорского района